Mathieu Gagnon (né le  à Gatineau, province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière en club 
Originaire de Gatineau, il est sélectionné au troisième tour, en cinquante-troisième position par les Olympiques de Gatineau lors du repêchage d'entrée 2008 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il débute dans la LHJMQ en 2009 avec les Olympiques. Il est échangé aux Saguenéens de Chicoutimi en mai 2012. Il passe professionnel en 2013 avec les Jackals d'Elmira dans l'ECHL. Il rejoint les Mavericks du Missouri de la Ligue centrale de hockey durant la saison.

En 2014, il signe aux Diables rouges de Briançon, pensionnaires de la Ligue Magnus. Il se blesse à la main durant le mois d'août. Il quitte l'équipe pour raisons familiales et rentre au Canada début octobre.

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
 2011-2012 : termine meilleur passeur chez les défenseurs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || L'Intrépide de Gatineau|| LHMAAQ || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009 || L'Intrépide de Gatineau|| LHMAAQ || 34|| 6|| 19|| 25|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Olympiques de Gatineau|| LHJMQ|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || L'Intrépide de Gatineau|| LHMAAQ || 30|| 5|| 25|| 30|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Olympiques de Gatineau|| LHJMQ|| 22|| 1|| 1|| 2|| 8|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Olympiques de Gatineau|| LHJMQ|| 67|| 4|| 27|| 31|| 34|| 24|| 1|| 7|| 8|| 14
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Olympiques de Gatineau|| LHJMQ|| 40|| 6|| 34|| 40|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Saguenéens de Chicoutimi|| LHJMQ|| 28|| 8|| 14|| 22|| 26|| 18|| 2|| 6|| 8|| 16
|-
| 2012-2013|| Saguenéens de Chicoutimi|| LHJMQ|| 64|| 11|| 28|| 39|| 67|| 6|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2013-2014|| Jackals d'Elmira || ECHL|| 22|| 1|| 2|| 3|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Mavericks du Missouri || LCH || 20|| 2|| 5|| 7|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 25 || 0 || 6 || 6 || 48 || 5 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 7 || 13 || 20 || 8 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 37 || 4 || 17 || 21 || 20 || 5 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 5 || 18 || 23 || 6 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 35 || 6 || 9 || 15 || 10 || 4 || 3 || 2 || 5 || 12
|-
| 2020-2021 || Albatros de Brest || Division 1 || 5 || 0 || 5 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 25 || 7 || 23 || 30 || 16 || 7 || 0 || 4 || 4 || 10

|-
| 2014 || Diables rouges de Briançon || MdC || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || LdC || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Gatineau
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Rapaces de Gap